Амир, Эми́р () — в некоторых мусульманских странах Востока и Африки титул правителя, князя, а также вообще лицо, носящее этот титул.
 Амир уль-муслимин — официальный титул главы государства Альморавидов.
 Амир аль-хадж — глава мусульман, совершающих паломничество в Мекку и руководитель каравана паломников.
 Амир аль-муминин — титул халифов и других мусульманских правителей.

Амир (перс., тюрк. Эмир) — арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «принц», «князь», «начальник».
 Амир-Султан I (аварский нуцал)
 Амир-Кабир — премьер-министр (визирь) Персии при Насреддин-шахе.
 Амир Курбанов (1909—1966) — дагестанский советский драматург, актёр, прозаик и театральный деятель. Народный артист Дагестанской АССР.
 Амир Дамар Коку — суданский футболист, защитник клуба «Аль-Меррейх» и сборной Судана.
 Амир Муиззи — известен под именем Амир Муиззи, персидско-таджикский поэт XI—XII веков.
 Амир Рашид Мухаммед — иракский политический деятель, генерал.
 Амир Хосров Дехлеви — индийский и персидский поэт, учёный, музыкант.
 Амир Халил — персидский художник.
 Амир ад-Дин — арабский архитектор при дворе Хубилая.

Фамилия
 Амир, Игаль (род. 1970) — израильский ультраправый экстремист, смертельно ранивший премьер-министра Израиля Ицхака Рабина.
 Амир, Исраэль (Израиль Овсеевич Заблудовский, 1903—2002) — 1-й главнокомандующий ВВС Израиля.
 Амир, Мирсай (Мирсаяф Масалимович Амиров, 1906—1980) — татарский советский писатель и журналист.

Топоним
 Амир — кибуц в Израиле.
 Эмир-Орлюк — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Амир-Корт — горная вершина в Ножай-Юртовском районе Чеченской республики.
 Амир Темур хиёбони — станция Ташкентского метрополитена.

См. также 
 Гур-Эмир
 Амира — женское имя.